En Pologne, Pakosław peut désigner :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
Pakosław, un village dans le powiat de Nowy Tomyśl
du powiat de Rawicz
Pakosław est une commune rurale
Pakosław, un village et chef-lieu de la gmina

 dans la voïvodie de Mazovie
Pakosław, un village.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
Pakosław, un village.